

Sigle 
 Istituto di struttura della materia – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 International Solidarity Movement – Gruppo pacifista di interposizione nel conflitto Israele-Palestina
 Institute for Supply Management – Associazione no-profit USA (ex-NAPM)
 Institute for Standardization of Moldova

Codici 
 ISM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kissimmee (Stati Uniti)
 ISM – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 05 di Olbia-Costa Smeralda, radioassistenze per la navigazione aerea
 ism – codice ISO 639-3 della lingua masimasi
 ISM – codice ISO 3166-2:AZ di Ismailli (Azerbaigian)

Musica 
 ISM – traccia del singolo KHAOS/KINEMA di Közi del 2003
 ISM – album di Aleksander Vinter del 2012

Religione 
 I.S.M. – Sorelle della Misericordia di Verona

Altro 
 ism – termine dell'onomastica araba
 Banda ISM – banda di frequenze radio assegnate per scopi industriali, scientifici e medici
 I.S.M. – Infrared Slump Meter: Strumento per la misurazione indiretta della consistenza del calcestruzzo fresco attraverso la rilevazione della pressione del circuito idraulico di un'autobetoniera